Pithomyces is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Astrosphaeriellaceae. De typesoort is Pithomyces flavus.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 45 soorten (peildatum maart 2023):

Astrosphaeriellaceae
Schimmelgeslacht